KFC Izegem was een Belgische voetbalclub uit Izegem. De club was bij de Belgische Voetbalbond aangesloten met stamnummer 935 en had rood-zwart als clubkleuren. In 2017 werd de club opgeheven na een fusie met OMS Ingelmunster.

Geschiedenis
De club werd als Football Club Izegem opgericht in 1926, en sloot zich een jaar later aan bij de Belgisch Voetbalbond. FC Izegem ging van start in de regionale afdelingen. Op het eind van de Tweede Wereldoorlog, in 1945, promoveerde Izegem voor het eerst naar de nationale reeksen. Vanaf dat seizoen speelde men in Bevordering, in die tijd de Derde klasse. Izegem draaide er al gauw goed mee en eindigde de volgende seizoenen telkens in de subtop.

In 1950 slaagde FC Izegem er uiteindelijk in zijn reeks te winnen. De club stootte voor het eerste in zijn geschiedenis door naar de Tweede Klasse. Izegem kon er zich twee seizoenen handhaven. Na 1952 werden echter door de Voetbalbond grote competitiehervormingen doorgevoerd. Er kwam een extra nationaal niveau bij. Ook werden de twee reeksen in de Tweede Klasse werden herleid tot één reeks. Het aantal ploegen in Tweede Klasse werd zo gereduceerd, en een groot aantal tweedeklassers moest een niveau zakken. Ook Izegem, dat als 13de op 16 ploegen van zijn reeks was geëindigd, moest noodgedwongen terug naar Derde Klasse. In 1953 kreeg de club de koninklijke titel.

De ploeg streed in Derde Klasse direct mee om zijn plaats in Tweede terug in te kunnen nemen. In 1954, na twee seizoenen reeds, slaagde Izegem er opnieuw in zijn reeks te winnen, en zo opnieuw naar Tweede Klasse te stijgen. Daar zou men zich echter niet lang kunnen handhaven. Reeds in het eerste seizoen werd men voorlaatste, en Izegem degradeerde.

Izegem kon zich in Derde Klasse verscheidene seizoenen vlot handhaven in de middenmoot of subtop. Begin de jaren 60 begon echter een moeilijk periode. Het seizoen 1960/61 verliep erg slecht. Izegem werd afgetekend allerlaatste in zijn reeks; het haalde na twee zeges en twee gelijke spelen in 30 wedstrijden amper 6 punten over een heel seizoen, en degradeerde naar Vierde Klasse. In Vierde Klasse ging het niet veel beter. Izegem eindigde op achterstand als voorlaatste, en zakte na 17 jaar terug weg uit de nationale reeksen naar de provinciale reeksen.

In 1966 kon Izegem terug opklimmen naar het nationaal voetbal. Het zou echter volgende decennia blijven op en neer gaan tussen de lagere nationale afdelingen en de hoogste provinciale reeksen. Zo zakte men in 1971 weer voor twee seizoenen naar Eerste Provinciale. Izegem keerde echter terug, en kende in de tweede helft van de jaren zeventig weer een heropleving. Na de reekswinst in 1976 in Vierde Klasse promoveerde men immers weer naar Derde Klasse.

In het eerste seizoen in Derde eindigde Izegem zelfs meteen als tweede, op amper één puntje van reekswinnaar Eendracht Aalst, en miste zo de kans om verder door te stoten naar Tweede Klasse. De seizoenen erna kon Izegem zich vlot handhaven in Derde Klasse. Na negen seizoenen kende de club echter opnieuw een terugval. Izegem eindigde in 1985 voorlaatste in zijn reeks. Het had evenveel punten als KSC Menen en VC Jong Lede. Jong Lede had het meest matchen gewonnen en kon zich redden; Menen en Izegem degradeerden naar Vierde Klasse. En net als bij de vorige degradatie uit Derde Klasse, 25 jaar eerder, zakte Izegem helemaal weg. In Vierde Klasse werd men immers na dat één seizoen meteen laatste in de reeks, en zo zakte Izegem alweer naar het Provinciaal Voetbal.

Izegem keerde na twee seizoenen in 1988 terug, en stootte zelfs opnieuw even door naar Derde Klasse in 1993, voor twee seizoenen. De rest van de jaren 90 en het begin van de 21ste eeuw werden echter getekend door het veelvuldig op en neer gaan tussen Vierde Klasse en Eerste Provinciale.

Op 6 april 2010 pakte Izegem opnieuw de titel in Vierde Klasse en promoveerde zo na 15 jaar terug naar Derde Klasse, na winst thuis tegen KSV Diksmuide en de puntendeling van achtervolger Heppignies-Lambusart-Fleurus. Het verblijf in Derde Klasse was van korte duur. In het seizoen 2010/11 eindigde Izegem immers als voorlaatste, waardoor het na één seizoen terug degradeerde naar Vierde Klasse. Een jaar later pakte het daar meteen weer de titel en zo keerde Izegem in 2012 meteen terug in Derde Klasse. Weer had men het daar moeilijk en strandde men op een barrageplaats. In de degradatie-eindronde won men van vierdeklassers Aywaille FC en RFC de Liège, en zo wist Izegem zich ditmaal van het behoud in Derde Klasse te verzekeren.

In het voorjaar van 2017 kondigde KFC Izegem de fusie aan met OMS Ingelmunster. Vanaf het seizoen 2017-2018 gingen de twee clubs samen verder onder de naam KFC Mandel United. Het eerste seizoen wordt afgewerkt in het stadion van Ingelmunster, terwijl in Izegem een nieuw stadion wordt gebouwd waar de club zal spelen vanaf 2018.

Resultaten

Bekende (oud-)spelers 

  Jan Artz

Externe links
 Website van KFC Izegem

Izegem
Sport in Izegem
Sportvereniging in West-Vlaanderen